BBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Butaritari (Kiribati)
 BBG – codice vettore ICAO di Alisea Airlines
 BBG – Broadcasting Board of Governors agenzia governativa statunitense